Měřítko může být
 měřítko mapy (ve smyslu poměru), či modelu
 měřidlo, zejména posuvné měřítko 
 standard

Externí odkazy